Fiesta de San Blas  puede referirse a :

 Fiesta de San Blas (Ateca), la celebrada en el municipio zaragozano de ateca y que tiene como principal ingrediente al personaje de la máscara.
 Fiestas de San Blas y Santa Águeda (Mequinenza), celebradas en el municipio zaragozano de Mequinenza, declaradas Fiestas de Interés Turístico de Aragón.